Лигаментотомия — операция по увеличению полового члена мужчины, посредством пересечения поддерживающей связки пениса. Поддерживающая связка уходит в глубь таза и прикрепляется к костям таза, может быть достаточно длинной. После перерезания связки, вытягивают внутреннюю часть пениса, которая может достигать 3-5 см, с помощью специального прибора экстендера. Таким образом член (его визуальную часть) увеличивают на 3-5 см.
Изначально, лигаментотомия проводилась через лобковую кость, но из-за больших послеоперационных шрамов, травм тканей, и длительности процедуры, был найден новый способ пересечения связки, через небольшой доступ в области мошонки.
Новый метод был разработан лечебно-реабилитационным центром Росздрава (КЦ МРРА). С этого момента операция стала занимать всего 15 минут, а реабилитация несколько дней.

Методика хирургического удлинения полового члена 
В лечебно-реабилитационном центре была разработана оригинальная методика лигаментотомии. Хирургическое удлинение полового члена заключается в выполнении максимального пересечения поддерживающей связки полового члена через доступ в области мошонки. В послеоперационном периоде обязательным условием является использование экстендера. По данным исследований на МРТ полового члена подтверждается, что зона мобилизации пениса достигает 6-8 см. Это позволяет «перенести» переднюю точку фиксации полового члена к лонному сочленению сзади и увеличить площадь воздействия экстендера 6-8 см, что является прогностически благоприятным фактором для достижения максимально возможного результата удлинения полового члена за счет воздействия экстендера.

Несмотря на эффективность лигаментотомии, доказательств о преимуществах в результатах хирургических методов над консервативными не существует. Следовательно, пациентам следует рассматривать в первую очередь вариант применения экстендера без предварительного проведения лигаментотомии, так как это гораздо безопаснее при надлежащем использовании.

Причины стремления к лигаментотомии 

Некоторые мужчины, стремящиеся к увеличению полового члена, имеют пенисы нормального размера, но испытывают дисморфофобию полового члена из-за недооценки собственного размера полового члена по сравнению с переоценённым средним размером для данной популяции.

Примечания 

Мужские половые органы
Оперативные вмешательства